

Astronomia 
 2742 Gibson – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Gibson Guitar Corporation – azienda statunitense del settore musicale specializzata nella costruzione di chitarre e bassi

Geografia 
 Canada
 Gibson – città della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Gibson – census-designated place della Contea di Pulaski, Arkansas
 Gibson – città della Contea di Scotland, Carolina del Nord
 Gibson – capoluogo della Contea di Glascock, Georgia
 Gibson – città della Contea di Keokuk, Iowa
 Gibson – township della Contea di Bay, Michigan
 Gibson – città della Contea di Gibson, Tennessee
 Gibson – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin

Persone

Altro 
 Gibson – cocktail